Улица Валиханова — улицы в различных населенных пунктах СНГ, названные в честь Чокана Валиханова.

Казахстан 
 Улица Валиханова — улица в Алматы.
 Улица Валиханова — улица в Астане.
 Улица Валиханова — улица в городе Атбасар Акмолинской области.

Россия 
 Улица Валиханова — улица в Омске.

Улица Валиханова